AFRO peut désigner :
 AFRO, une cryptomonnaie africaine.

Afro peut désigner :
 Afro, l'abréviation des qualificatifs africain ou afro-américain, renvoyant à une origine africaine (exemple : coiffure afro).